Авенида может означать:

 Авенида — женский баскетбольный клуб из города Саламанка, Испания
 Авенида — станция Лиссабонского метрополитена.
 Авенида — театр в Аргентине.

См. также 
 Авенида Паулиста — одна из главных магистралей бразильского города Сан-Паулу
 Авенида да Либердаде — улица в центре Лиссабона, Португалия